Angelo Azzimonti (Trovo, 1909. november 16. – Milánó, 1985. május 31.) olasz labdarúgócsatár.

1909-ben született személyek
1985-ben elhunyt személyek
Olasz labdarúgók
Labdarúgócsatárok
A Pro Patria labdarúgói